Charmont kan syfta på:

 Charmont, Marne, fransk kommun i departementet Marne
 Charmont, Val-d'Oise, fransk kommun i departementet Val-d'Oise
 Charmont-en-Beauce, fransk kommun i departementet Loiret
 Charmont-sous-Barbuise, fransk kommun i departementet  Aube
 Grand-Charmont, fransk kommun i departementet Doubs
 Vieux-Charmont, fransk kommun i departementet Doubs